Shahrekord kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shahr-e Kord, provinshuvudstad, Chahar Mahal och Bakhtiari, 
 Shahr-e Kord (shahrestan), Chahar Mahal och Bakhtiari, 

Robotskapade Iranförgreningar